Francisco José I de Liechtenstein (en alemán: Franz Josef Johann Nepomuk Andreas von Liechtenstein) (Milán, 19 de noviembre de 1726 - Metz, 18 de agosto de 1781), príncipe de Liechtenstein (1772 - 1781).

Primeros años de vida 
Hijo del príncipe Manuel José de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Mariana Antonia de Dietrichstein-Weichselstädt. Era sobrino de José Venceslao I.

Tras la muerte del único hijo del príncipe José Venceslao en 1723, Francisco José se convirtió en el nuevo heredero del principado. Desde entonces Francisco José acompañó a su tío José Venceslao, Generalísimo en Italia, en diversas campañas bélicas. Entre ellas cabe destacar la batalla de Piacenza (1746), donde el ejército austríaco derrotó al franco-español (en el contexto de la Guerra de Sucesión Austriaca).

En 1763, Francisco José viajó en misión diplomática a la Corte del rey Carlos III de España. Allí entregó a la infanta María Luisa el retrato del Gran Duque de Toscana Leopoldo de Habsburgo-Lorena (futuro emperador Leopoldo II).

En 1767, fue nombrado Consejero Privado, y en 1771, recibió la Orden del Toisón de Oro.

En 1772, tras la muerte de José Venceslao, Francisco José se convirtió en príncipe de Liechtenstein. Durante su gobierno mostró gran interés en los problemas económicos del principado y consiguió reunir una gran colección de arte.

Matrimonio y descendencia
Francisco José I se casó en Feldsberg el 6 de julio de 1750 con la condesa María Leopoldina de Sternberg (1733 - 1809). 

De esta unión nacieron ocho hijos:
José Francisco (1752 – 1754), muerto en la infancia. 
Leopoldina María (1754 – 1823), casada con el landgrave Carlos Manuel de Hesse-Rotenburg (1746 - 1812). 
María Antonia (1756 – 1821), nunca se casó.
Francisco José (1758 – 1760), muerto en la infancia. 
Luis I (1759 - 1805), casado con la condesa Carolina de Manderscheid-Blankenheim (1768 - 1831).  
Juan I José (1760 - 1836), casado con la landgravina Josefa Sofía de Fürstenberg-Weitra (1776 - 1848). 
Felipe José (1762 – 1802), nunca se casó. 
María Josefa (1768 – 1845), casada con el príncipe Nicolás Esterházy de Galántha (1765 - 1833).

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).

Ancestros
</center>

Referencias 

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Milán
Fallecidos en Metz
Liechtensteinianos del siglo XVIII